A Igreja da Luz de Honolulu (em inglês: Honolulu Church of Light) é uma instituição religiosa com características do movimento Nova Era localizada em Honolulu, capital do estado americano do Havaí.

A Instituição 
A Igreja da Luz não é necessariamente uma instituição cristã, pois tem como sua figura central o Anjo Kirael, uma entidade ascencionada que, supostamente, mantém contato com Kahu Fred Sterling, fundador da Igreja. A instituição, por sua vez, não se define necessariamente como uma religião, nem pretende fazer com que seus adeptos não sigam suas religiões de origem.

Doutrina 
Não há uma doutrina oficial para a instituição. O grupo de seguidores tem como parâmetros as supostas canalizações do Anjo Kirael, através de Fred Sterling.

Também há, entre os seguidores, a crença de que o Havaí é formado pelo topo das montanhas da antiga Lemúria, lendário continente que teria afundado há cerca de 12 mil anos, tal como o famoso - e lendário - continente de Atlântida. Por isso, não são raras as vezes em que o próprio Havaí é designado como Lemúria.

Filosofia 
A Filosofia da Igreja não é de, propriamente, ter regras ou um livro central. A figura de Jesus Cristo não é desprezada, embora não ocupe posição central. De acordo com os seguidores, Kirael e Jesus estão no mesmo plano espiritual e, por esta razão, se comunicam com facilidade. Outras figuras frequentes no movimento New Age como o Arcanjo Miguel também são citadas nas publicações de Fred Sterling que é, praticamente, a personificação da Igreja.

Uma das ideias mais defendidas por Sterling e pela Igreja é a de que cada pessoa é co-criadora de sua vida e, portanto, responsável pelas bênçãos ou infortúnios, de acordo com sua realidade mental. Também há a ideia de que as pessoas devem despertar suas consciências para a vivência numa Era de Luz que se aproxima.

No Brasil, as publicações de Fred Sterling são publicadas e classificadas como Espiritismo. A Publicação é através da Madras Editora.

Publicações 

 Kirael: The Ten Principles of Consciously Creating (Kirael: Os Dez Princípios da Criação Consciente) - Fred Sterling, Ed. Madras
 Kirael: The Great Shift (Kirael: A Grande Mudança) - Fred Sterling, Ed. Madras
 Kirael Vol II: The Genesis Matrix (ainda sem tradução para o Português) - Fred Sterling
 Kirael: Lemurian Legacy for the Great Shift (ainda sem tradução para o Português) - Fred Sterling

Nova Era
Espiritualismo
Espiritualidade
Esoterismo
Novos movimentos religiosos